Ateca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ateca (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Ateca (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar